— околоземный астероид, открытый 1 марта 2013 года гавайской обсерваторией Pan-STARRS. Относится к группе аполлонов. Имеет диаметр около 17 метров.
Опасности столкновения с Землёй не было, 4 марта астероид пролетел мимо Земли на расстоянии примерно 362 тыс. км.

См. также 
 Астероиды, сближающиеся с Землёй
 Туринская шкала
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли
 Потенциально опасные объекты

Примечания

Ссылки 

 Очередной астероид пролетел мимо Земли

Астероиды диаметром менее 2 км
Аполлон
Астероиды, открытые в 2013 году